Николай Дмитриевич Пильчиков (1857—1908) — украинский  учёный-физик, изобретатель в области радиотехники.

Биография 
Родился в Полтаве в мае 1857 год в семье русского мещанина Дмитрия Павловича Пильчикова, происходившего из Новороссийского края. С 1870 по 1876 г. обучался в Полтавской гимназии. Уже в то время были замечены его незаурядные способности в физике и математике. Именно поэтому он выбрал физико-математический факультет, поступая в Харьковский университет. После окончания университета в 1880 году Пильчиков был оставлен ассистентом на кафедре физики. И в этом же году он публикует свою научную монографию «Рефрактор с полой чечевицей для определения показателя преломления света в жидкости и методика оптического анализа».

Работал в Харьковском университете до 1894 года (с 1889 года — профессор). В 1894—1902 гг. — профессор Новороссийского университета, в 1902—1908 гг. — Харьковского технологического института.

Работы по оптике, земному магнетизму, электро- и радиотехнике, радиоактивности, рентгеновским лучам, электрохимии, геофизике, метеорологии.

В 1883—1884 годах Пильчиков участвовал в экспедиции по изучению Курской магнитной аномалии. Он одним из первых предположил, что причиной этой аномалии являются залежи железной руды. За эту работу он был удостоен Большой Серебряной медали Русского географического общества.

В 1885 году Пильчиков был назначен на должность приват-доцента Харьковского университета. Звание магистра физики и физической географии он получил в 1886 г., защитив диссертацию в Петербургском университете, именно исследования магнетизма позволили Пильчикову стать магистром.

В 1888 году Пильчикова пригласили на стажировку в Парижскую магнитную обсерваторию. К этому времени он уже имел 18 научных трудов. Он являлся автором 9 серьёзнейших физических и физико-химических приборов, среди которых рефрактометр для жидкостей. По возвращении Пильчиков становится профессором, читает курсы в Харьковском университете по метеорологии и физике. Он основал при университете магнитно-метеорологическое отделение и метеостанцию, которая работает и сейчас; создал конструкцию стратостата для изучения верхних слоёв атмосферы и даже разработал высотный скафандр для пилота. Он создал однониточный сейсмограф, изобрёл прибор для измерения магнитного давления новой конструкции, исследовал атмосферную оптику и поляризацию света. Одновременно профессор принимал участие в работе научных конференций в Москве, Петербурге, Париже и Киеве.

В 1894 году Пильчиков переезжает в Одессу и работает в Императорском Новороссийском университете. В 1894 году он изобретает лампу, которую назвали «фокус-трубка Пильчикова». С помощью своей лампы он исследует Х-лучи и открывает новые закономерности.

Разработанный Пильчиковым оптико-гальванический способ изучения электролиза позволяет получать изображение предмета на металлических пластинках. Это явление было названо фотогальванографией или электрофотографированием.

Тогда же профессор Пильчиков создаёт прибор, способный принимать не все радиоволны, а только радиоволны, имеющие конкретную длину. То есть, прибор Пильчикова настраивается на определённую радиоволну и отфильтровывает все радиопомехи.

25 марта 1898 года в Одессе профессор Пильчиков демонстрировал свои опыты. С помощью радиоволн, проходящих через стены зала, он зажигал огни маяка, заставлял пушку стрелять, подорвал небольшую яхту и даже перевёл семафор на железной дороге.

Пильчиков предложил российскому военному ведомству с помощью его прибора «возможность взрывать заложенные мины на значительном расстоянии, не имея с ними никакого сообщения кабелем или проволокою». Он писал о возможности строить радиоуправляемые минные лодки, которые могли бы без экипажа топить неприятельские корабли.

Пильчиков не прекращает своих научных исследований, возвратившись в Харьков в 1902 году и став профессором Харьковского технологического университета. Благодаря его стараниям, физическая лаборатория университета стала самой оснащённой среди учебных заведений того времени.

Профессор Пильчиков опубликовал более 100 научных работ, создал более 25 приборов и установок.

Николай Дмитриевич был не только замечательным учёным. Он прекрасно играл на скрипке, писал  на украинском языке стихи, рисовал картины.

К сожалению, жизнь замечательного учёного оборвалась очень рано, в возрасте 51 года. В начале мая 1908 года он явился в харьковскую клинику известного в то время врача-психиатра Ивана Платонова. 6 мая около семи часов утра обслуживающий персонал клиники услышал выстрел, после чего Пильчикова нашли мёртвым, с простреленным сердцем. Он был признан покончившим с собой, однако выдвигаются конспирологические версии об его убийстве. 

Но его научные идеи были использованы на практике. В 1925 г. была создана первая беспроводная мина. А в 1943 году взрывом, управляемым по радио из Воронежа, был уничтожен штаб генерала фон Брауна, находившийся в оккупированном Харькове.

Избран действительным членом Тулузской академии наук, международным обществом электриков и различными другими учеными обществами в России, Франции, Австрии, Бельгии, Германии и США.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ермолов П. П. История развития радиотехнологий в Крыму (1899—1920 гг.). Часть 1.  — С. 10—11.

Выпускники Полтавской гимназии
Выпускники Харьковского университета
Преподаватели Харьковского университета
Преподаватели Одесского университета
Застрелившиеся в Российской империи